Vrij Links is een politiek-maatschappelijke beweging die is ontstaan vanuit het 'Vrij Links Manifest' dat in mei 2018 in De Volkskrant werd gepubliceerd. Vrij Links is een stichting.

Geschiedenis 
De auteurs, Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel, houden in het manifest een pleidooi voor een vrij en onbelemmerd debat, een levensbeschouwelijk-neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen en een herwaardering van individuele vrijheid. Het manifest adresseert het probleem van de ‘the racism of lower expectations’, het idee dat niet-westerse Nederlanders in bescherming moeten worden genomen tegen het vrije debat omdat ze nog niet klaar zouden zijn voor uitingen van de moderniteit. Op 22 mei werd naar aanleiding daarvan een debat in de Balie georganiseerd met een openingsspeech van de Britse Maajid Nawaz.

In juli 2018 werd de Stichting Vrij Links opgericht ten behoeve van het platform en de activiteiten van Vrij Links. Stichting Vrij Links is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie en heeft ten doel het debat over progressieve, vrijzinnige en seculiere waarden te faciliteren en te stimuleren. Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit Femke Lakerveld (voorzitter), Esmé Bosma (secretaris) en Sander Zuidema (penningmeester).

Vrij Links publiceerde interviews met vrouwenrechtenactivisten zoals Shaparak Shajarizadeh, Shirin Musa en Maryam Namazie. Ook publiceerden (voormalige) politici van de linkerzijde van het politieke spectrum zoals Jasper van Dijk, Meindert Fennema en Renske Leijten artikelen op het platform.

Een op Vrij Links gepubliceerd interview met ex-moslims leidde tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer van onafhankelijk kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen om "zorg te dragen voor goede opvang en begeleiding van geloofsverlaters". Auteurs van Vrij Links, Asis Aynan en Rachid Benhammou, voerden actie tegen de verplichte Marokkaanse nationaliteit voor kinderen van Marokkaanse Nederlanders, wat leidde tot Kamervragen van SP-Kamerleden Jasper van Dijk en Sadet Karabulut. Vrij Links nam deel aan een rondetafelgesprek over een initiatiefnota van Kamerlid Bente Becker "In Nederland beslis je over je eigen leven". De stichting publiceerde enkele maanden voor de verkiezingen in 2021 een schaduwkieslijst met daarop individuen uit verschillende politieke partijen.

Externe link 
 Website Vrij Links

Nederlandse stichting
Nederlandse politieke organisatie